Municipi francès, vegeu Gabadi
 Principat de Gabat, petit estat tributari protegit a l'agència de Mahi Kantha a la presidència de Bombai (Índia)